Heartstopper – film del 2006, regia di Bob Keen
 Heartstopper – fumetto di Alice Oseman
 Heartstopper – serie televisiva del 2022
 Heartstopper – brano musicale di Emilíana Torrini
 Heartstopper – brano musicale di Keith Richards dell'album Crosseyed Heart